

Pessoas
Ottis Toole
Joseph Toole
Ou ainda:
Annette O'Toole
Peter O'Toole

Localidades
Condado de Toole

Desambiguações de sobrenomes